Ле-Тей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Ле-Тей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ле-Тей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Ле-Тей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш